Gabellí és un topònim de la Mallorca islàmica derivat de djabaliy, 'muntanyós', 'de les muntanyes'. Pot fer referència a:
 Gabellí, possessió del terme de Campanet, situada al peu de la Serra de Tramuntana
 Gabellí, gentilici propi dels habitants de la vila de Capdepera, probablement relacionat amb la torre de Gabelien, documentada a Capdepera el 
 Serra de Gabellí, elevació muntanyosa al Cap del Pinar situada davant la mar i a prop de l'illa d'Alcanada
 Topònims derivats també de la mateixa arrel, a Mallorca:
 Algebelí, nom que la historiografia identificà erròniament amb el juz' de Muruh
 Al-Jibal (, 'les muntanyes'), nom que les fonts àrabs donen al districte islàmic de l'alta muntanya mallorquina, en el Llibre dels Fets anomenat Almallutx, avui en dia el terme d'Escorca